El Tejar kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de El Tejar, kommun, 
 El Tejar (kommunhuvudort), Departamento de Chimaltenango,

Mexiko 

 El Tejar, Veracruz, Medellín, 
 El Tejar, Chiapas,